Salvador Reyes puede referirse a:

 Salvador Reyes de Cózar (n. 1980), poeta español.
 Salvador Reyes (n. 1975), actor de doblaje mexicano.
 Salvador Reyes de la Peña (n. 1968), futbolista (mediocampista) y entrenador mexicano.
 Salvador Reyes Figueroa (1889-1970), escritor chileno.
 Salvador Reyes Monteón (1936-2012), futbolista (delantero) mexicano.
 Salvador Reyes Chávez (n. 1998), futbolista (defensor) mexicano.